

Astronomia
Cratere Melanzio – cratere da impatto sulla superficie di Teti

Mitologia
Melanzio – personaggio della mitologia greca, capraio a Itaca

Persone
Melanzio di Sicione – pittore greco
Francesco Melanzio – pittore umbro del Rinascimento

Altro 
 Melanzio – romanzo di Nerino Rossi